Karl Müller kan avse:

* Karl Müller (1778–1831), tysk-svensk litograf
 Karl Müller (1813–1894), tysk klassisk filolog
 Karl Müller (1818-1893), tysk målare
 Karl Müller (1818–1899), tysk botaniker 
 Karl Müller (1866–1942), österrikisk amatörastronom
 Karl Müller (1881–1955), tysk botaniker
Karl Müller (1919–2005), tysk-svensk professor i ekologisk zoologi
 Karl Otfried Müller (1797–1840), tysk klassisk filolog

Se även 

 Carl Müller (1817–1870), tysk botaniker
 Carl Müller (stenhuggare) (1900-talet), svensk stenhuggare